Wang Yan (ur. 1974) – chińska aktorka
 Wang Yan – chińska brydżystka
 Wang Yan (ur. 1994) - chińska judoczka
 Wang Yan (ur. 1974) – chińska kolarka torowa
 Wang Yan (ur. 1971) – chińska lekkoatletka, chodziarka
 Wang Yan (ur. 1999) – chińska gimnastyczka
 Wang Yan (ur. 1993) – chińska tenisistka